L'oppidum du Châtelard peut désigner :
 l'oppidum du Châtelard à Courzieu dans le département du Rhône (France) ;
 l'oppidum du Châtelard à Jabreilles-les-Bordes dans le département de la Haute-Vienne (France) ;
 l'oppidum du Crêt-Châtelard à Saint-Marcel-de-Félines dans le département de la Loire (France).

Homonymie de toponyme